Il terzo giorno (The Third Day) – film del 1965 diretto da Jack Smight
The Third Day – EP del 2000 dei Wire
The Third Day – miniserie televisiva del 2020